Irinej steht für:

 Irenäus, kyrillisch Иринеј, Umschrift aus mehreren slawischen Sprachen
Personen:
 Irinej (Patriarch) Irinej von Niš (1930–2020), bürgerlich  Miroslav Gavrilović, serbisch-orthodoxer Geistlicher
 Irinej Bulović (* 1947 als Mirko Bulović), serbisch-orthodoxer Bischof von Novi Sad
 Irinej Dobrijević (* 1955 als Mirko Dobrijević), serbisch-orthodoxer Bischof von Australien und Neuseeland
 Irinej Susemil, russisch-orthodoxer Geistlicher